Slopestyle kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach narciarstwa dowolnego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Zawodniczki rywalizowały w dniach 19 - 20 lutego w Bogwang Phoenix Park.
Mistrzynią olimpijską została Kanadyjka Cassie Sharpe. Drugie miejsce zajęła Francuzka Marie Martinod. Na trzecim stopniu podium uplasowała się Amerykanka Brita Sigourney.

Terminarz

Wyniki

Kwalifikacje

Finały

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018